#REDIRECTNGC 3609